Милю́тинский переу́лок (с начала XVII до середины XVIII века — Казённая у́лица (переу́лок), в 1927—1993 годах — у́лица Мархле́вского) — переулок в Центральном административном округе города Москвы. Проходит от Мясницкой улицы до Сретенского бульвара. Нумерация домов ведётся от Мясницкой улицы

Описание 
Милютинский переулок идёт с юга на север почти параллельно Малой Лубянке и с небольшим углом по отношению к Большой Лубянке и Мясницкой улице. С нечётной стороны в переулок выходит Сретенский переулок, с чётной — Бобров переулок.

Происхождение названия 
Первоначально — Казённая (Старая Казённая) улица (переулок).
Воспроизводимое многими авторами предположение А. А. Мартынова, что название возникло по находившемуся здесь казённому полковому двору (складу) Семёновского полка, ошибочно — название Казённая ул. фигурирует уже в переписи 1620 года, когда полка еще не существовало. Вероятно, здесь первоначально располагалась Казённая слобода, хотя в 1620 из служителей Казённого приказа здесь указан только государев казённый наплечный мастер (то есть портной) Иван Гудок.
Название Милютинский появилось во второй половине XVIII века — по фамилии домовладельца 1716 года А. Я. Милютина, построившего в переулке в 1720-е гг. шёлковую мануфактуру, ставшую затем крупнейшей фабрикой в Москве.

История 
Дорога на месте нынешнего переулка существовала с древности и отчасти дублировала Сретенку в качестве дороги из центра Москвы на северо-восток.

В квартале к западу от переулка проживала значительная французская община. В 1791 году на нечётной стороне переулка был построен деревянный католический храм св. Людовика Французского (перестроен в камне в 1833—1835; фасадом выходит на Малую Лубянку) и здание приходских училищ. Ещё один католический храм (два из трёх исторических католических храмов Москвы выходят в Милютинский переулок) — церковь св. апостолов Петра и Павла была сооружена здесь в 1839–1849 гг. в готическом стиле на средства польской католической общины на выкупленной ею земле.

В первой половине XIX века переулок (особенно чётная сторона) застраивался жилыми домами, а в конце века — доходными. В 1909 году в начале переулка возведено здание телефонной станции, которое стало на тот момент самым высоким в Москве.

В 1927 году переулок был переименован в улицу Мархлевского в честь польского коммуниста Ю. Ю. Мархлевского, в 1993 году — возвращено историческое название. С начала XXI века в переулке ведутся большие реставрационные работы.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 

 № 3 — доходный дом Фалеевых. Построен в 1897 году архитектором Н. Г. Фалеевым. Здесь в начале XX века жил архитектор А. Ф. Мейснер. В 1918—1920 гг. в здании находился Народный комиссариат торговли и промышленности РСФСР. В 1920-е годы в доме проживали сотрудники различных советских ведомств, в том числе и семьи красных латышских стрелков. В 1920-х—1940-х годах здесь жил врач Л. И. Фогельсон. В 1930-е годы основной корпус здания был надстроен двумя этажами, в связи с этим поменялась нумерация квартир в доме. Реконструирован в 1998 году.
 № 5 — после слома старинного здания на этом участке было возведено кирпичное здание станции Датско-шведско-русского телефонного общества, ставшее самым высоким зданием Москвы начала XX века (1902—1903, архитектор А. Э. Эрихсон; 1907—1908, архитектор О. В. Дессин, при участии Ф. Ф. Миритца и И. И. Герасимова)
 № 7 — католический храм Св. Людовика. Территория этой выходящей в переулок полуциркульной апсидой французской церкви занимает всё пространство между Милютинским переулком и Малой Лубянкой. Почтовый адрес храма — Малая Лубянка, 12А. 
 № 7А — французский лицей имени Александра Дюма. Высокое здание из красного кирпича, построенное в 1898 году по проекту архитектора О.-Ж. Ф. Дидио для приходских училищ при французской церкви: мужского св. Филиппа Нери и женского св. Екатерины. Школу для девочек закончила Вера Марецкая. 
 № 9 — жилой дом (1923, архитектор А. Я. Лангман) Жилой дом по своей планировке с тремя параллельно идущими лестницами (парадной и двумя черными) напоминает внутреннее устройство дореволюционных доходных домов. На дореволюционные прототипы здесь походят и респектабельные квартиры. Их три на этаже и они очень хорошо изолированы, т.к. не примыкают друг к другу (между ними расположены лестницы). Каждая квартира — с большой гостиной и имеет закругленный эркер. Фасады отражают и архитектурную моду периода авангарда: вертикальное окно над входом, несколько круглых окон. Архитектор Лангман пошел на компромисс, взяв лучшие черты сложившегося внутреннего устройства буржуазного городского жилища  и строгие формы архитектуры авангарда. Дом построен для Московского общества взаимного кредитования и арендовался поначалу управлением Московской телефонной сети. В 1931 году здесь размещался Московский областной союз касс взаимопомощи и взаимного страхования промкооперации (Мособлпромсоюз). С 1930-х годов — жилой дом. В этом доме жил нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода; здесь в апреле 1937 года он был арестован. В 1950-х годах дом заняло Польское торговое представительство. Сейчас в доме размещаются различные учреждения и организации. Между домами 9 и 11 ранее существовал проходной двор на Малую Лубянку. Сейчас на этом месте построено административное здание.
 № 11 — доходный дом Российского общества застрахования капиталов и доходов, построен в 1905 году по проекту петербургского архитектора В. В. Шауба и, предположитекльно, А. В. Петрова. Имеет сразу три адреса — Милютинский переулок, 11; Сретенский переулок, 4 и Малая Лубянка, 16. С 1919 по 1921 год в доме располагалось Российское телеграфное агентство (РОСТА), в котором над «Окнами сатиры РОСТА» работал В. В. Маяковский. В 1920-е в подвале дома находилась оккультная ложа «Эмеш редививус» под руководством Е. К. Тегера. В этом доме жил лётчик Г. А. Баевский.
 № 13 — доходный дом Московского торгово-строительного акционерного общества (1899—1900, архитектор С. В. Шервуд).
 № 17 — в небольшом трёхэтажном доме в конце XIX века размещались меблированные комнаты Карлони «Родина». Здесь останавливались скульптор А. С. Голубкина, математик Н. А. Шапошников, учёный-востоковед М. О. Аттая. В 1884 году здесь останавливался художник Илья Репин, приехавший в Москву на выставку с картиной «Не ждали». В 1920-х годах здесь размещалась контора «Мосстрой».
 № 19/4, стр. 1 — дом Лорис-Меликова (1840—1850-е гг., архитектор М. Д. Быковский).
 № 19/4, стр. 2 — жилой дом (1927, архитектор Л. С. Животовский).

По чётной стороне 

 № 4, стр. 1,  — дом причта церкви Евпла Архидиакона (стояла на углу Мясницкой улицы и Милютинского переулка, снесена в 1930-е). До того, как перейти на рубеже XIX века к церкви, участок принадлежал вдове дьяка Ивана Сумарокова, затем секретарю Андрею Познякову и нотариусу Андрею Линде. В начале XX века дом сдавался московскому отделению общества велосипедистов «Унион», в советское время здесь находилась столовая диетического питания. Дом причта начала XIX века, перестраивался в 1850-е и 1980-90-е годы. Был незаконно снесён в феврале—марте 2015 года (подрядчик — ООО «Салют», заказчик — ООО «Редут»). Второй существовавший дом притча, выходивший на Мясницкую улицу, был снесён в 1996 году для освобождения места под строительство офисно-торгового здания.
 № 4а, стр. 1, 2 — офисное здание (2001, архитекторы Н. Лызлов, О. Каверина).
 № 6 — деловое здание (архитектор П. Н. Струков). В доме жил сотрудник НКВД, один из организаторов массовых репрессий Я. С. Агранов.
 № 8 — собственный дом архитектора А. Г. Григорьева. Построен в 1843 году по проекту владельца в стиле московского ампира.
 № 10а — городская усадьба А. Ф. Елировой — доходное владение А. А. Колли — В. К. Тубенталя (1894, архитектор Н. И. Якунин).
 № 10, стр. 4,  — городское училище (1913, архитектор И. А. Герман)
 № 14 и № 16 — владение фабриканта Милютина. Этот адрес некогда был одним владением, где А. Я. Милютин выстроил собственный дом и шёлковую фабрику. В 1718 году на мануфактуре работало 34 станка, на тот момент милютинская мануфактура была крупнейшей фабрикой Москвы. До 1828 года владение принадлежало его потомкам, в 1829 году было разделено на две части (ныне вл. № 14 и 16) и продано по отдельности:
 № 14 — (строение 1) объект культурного наследия федерального значения: Главный дом усадьбы А. Я. Милютина. Здание многократно переходило из рук в руки. В 1873 году здесь родился поэт В. Я. Брюсов.
 № 16, стр.1, 2, 3 — выявленный объект культурного наследия: городская усадьба П. Ф. Митькова — А. Н. Арбатской, XVIII—XIX вв.. С 1912 по 1915 год в уличном строении владения № 16 (стр 1) располагался театр-кабаре «Летучая мышь», который принёс владению широкую известность. Главный дом (стр.3) стоит в глубине двора, позади старинных фабричных палат Милютиных (стр. 2), по состоянию на 2017 год пустует, находится в аварийном состоянии
 № 18 — ансамбль бывшего католического храма святых апостолов Петра и Павла. В начале 1920-х гг. все постройки, принадлежавшие католическому собору, перешли в ведение «образованного по почину Польбюро ЦК РКП» Польского культурно-просветительского общества «Труд»:
 № 18А — храм святых апостолов Петра и Павла. Построен в 1845 году по проекту А. О. Жилярди, в 1933 году закрыт советскими властями. В 1946 году была проведена перестройка, полностью исказившая первоначальный облик. С 1991 года католическая церковь неоднократно принимала безуспешные попытки вернуть себе здание бывшего храма. В настоящее время здание принадлежит ОАО «Гипроуглемаш», который сдает помещения под офисы как бизнес-центр «Милютинский 18».
 № 18, стр. 1 — богадельня святого Филиппа (1850 г., архитектор А. Жилярди);
 № 18, стр. 2 — женская школа(1860-е; 1904 г., архитектор И. П. Залесский), ныне — «Пушкинская школа № 1500»;
 № 18, стр. 3 — дом причта и церковно-приходской школы (кон. XVIII в., 1847; 1875 г., архитектор А. Ф. Шимановский);
 № 18, стр. 4 — библиотека и правление Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания. Здание в неоготическом стиле построено в 1905 году по проекту архитектора И. П. Залесского, перестроено в 1907 году Э. С. Юдицким.
 № 20/2 — доходный дом акционерного общества Н. Феттер и Е. Гинкель (1915—1917, архитектор В. Е. Дубовский; строительство прервано в 1917 г. завершено в 1920-х гг. по проекту А. М. Калмыкова).
 № 22 (Бобров переулок, д. 1; Сретенский бульвар, д. 6) — одно из двух зданий страхового общества «Россия», построенных в 1901 году по проекту архитектора Н. М. Проскурнина. До этого здесь стояли палаты Феофана Прокоповича, в XVIII веке переданные московскому почтамту. Кованая ограда с эмблемой общества создана по проекту О. В. Дессина. После 1917 года здание последовательно занимали РОСТА, Главное артиллерийское управление РККА, Наркомпрос.

Транспорт 
Недалеко от начала переулка располагается один из выходов станции метро Лубянка. К концу переулка ближе расположены станции метро Тургеневская и Сретенский бульвар. Общественный транспорт по переулку не ходит.

Примечания

Литература 
 В. Сорокин. Переулки между Лубянкой и Мясницкой. Наука и жизнь. 2000, № 6
 
Лагно А.Р. Улица Мархлевского в Москве // Славяне и Россия: славяне в Москве. К 870-летию со дня основания г. Москвы. М.: Институт Славяноведения, 2018. С. 266–282. DOI 10.31168/2618-8570.2018.15

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей
Переименованные улицы Москвы